Кенкампуа́-Флезі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 45 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 164 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 411,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Кенкампуа-Флезі на сайті французького Національного інституту географії
 Кенкампуа-Флезі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Кенкампуа-Флезі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза